Amal Knight (19 de novembro de 1993),é um futebolista jamaicano, atualmente jogando como goleiro pelo pelo UWI F.C.

Carreira
Amal Knight começou sua carreira pelo 
UWI F.C em 2013.

Referências
https://www.national-football-teams.com/player/70079/Amal_Knight.html

Futebolistas da Jamaica